Clube Desportivo Feirense (CD Feirense) is een op 19 maart 1918 opgerichte sportclub uit Santa Maria da Feira, Portugal. De club kent sportafdelingen in handbal, turnen, voetbal, wielrennen en zwemmen.

Voetbal
De thuiswedstrijden worden in het Estádio Marcolino de Castro gespeeld, dat plaats biedt aan 5.600 toeschouwers. De clubkleuren zijn blauw-wit.

De club promoveerde in het seizoen 2010/11 voor de vierde keer naar de Primeira Liga (de hoogste divisie) door als tweede te eindigden achter de kampioen van de Liga de Honra, Gil Vicente. In de seizoenen 1962/63, 1977/78, 1989/90 en 2011/12 speelde de club telkens een seizoen op het hoogste niveau. In het seizoen 2015/16 eindigde CD Feirense weliswaar als derde in de eindrangschikking, maar omdat de kampioen – het tweede elftal van FC Porto – niet mocht promoveren, kon de club alsnog de stap omhoog maken, net als de nummer twee Grupo Desportivo de Chaves. Als volgt speelde de club 3 seizoenen op het hoogste niveau. Het eerste seizoen werd beëindigd met een knappe 8e plaats. In het daaropvolgende seizoen werd degradatie net ontweken. In het derde en laatste seizoen was het, met nog enkele wedstrijden te spelen, duidelijk dat de ploeg terug zou keren naar het tweede niveau. Waar het sindsdien actief is.

Eindklasseringen

|}
Tot 1999 stond de Primeira Liga bekend als de Primeira Divisão. De Segunda Liga kende in de loop der tijd meerdere namen en heet sinds 2020/21 Liga Portugal 2. Ook het 3e niveau kende verschillende namen en heet sinds 2021/22 Liga 3.

Externe link 
 Officiële website

Feirense
Aveiro (district)